Маргерс Скуениекс (; род. 22 июня 1886 года, Рига — 1941 год, Москва) — латвийский государственный и политический деятель, премьер-министр Латвии. Экономист, статистик и публицист.

Биография 
Родился в Риге, в семье Эдуарда и Луизы Скуениексов. Участвовал в революции 1905 года. С 1907 года обучался в Москве, где работал статистиком. В 1911 году один из первых предложил идею об политической автономии Балтии. В 1918 году председательствовал на заседаниях Демократического блока — нелегального объединения латвийских партий, целью которых было провозглашение независимости Латвии.

В 1919 году организовал Государственное статистическое управление и возглавлял его до 1940 года, провёл переписи населения в 1920 и 1925 году. В 1921 году группа социал-демократических депутатов вокруг Скуениекса откололась от ЛСДРП и начала поддерживать правительство. В декабре 1926 года он сам возглавил латвийское правительство. В июне 1927 года подписал с Москвой Торговый договор — первый после Мирного договора 1920 года между Латвией и Советской Россией документ об экономическом сотрудничестве. В январе 1928 года Маргерс Скуениекс ушёл в отставку, однако в декабре 1931 года снова возглавил правительство до отставки в марте 1933 года. Маргерс Скуениекс также занимал пост министра финансов.

После присоединения Латвии к СССР Маргерс Скуениекс был арестован и в 1941 году расстрелян.

Работы 
 Latvijas lielrūpniecība. 1912
 Nacionālais jautājums Latvijā. Pēterburga: A. Gulbis, 1913
 Latvija. Zeme un iedzīvotāji Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1920.
 Latvija. Zeme un iedzīvotāji Rīga: A. Gulbja apgādniecība, 1927. (3-e издание, переработанное)
 Latvija starp Eiropas valstīm. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1928
Īstā seja. Rīga: 1930
 Latvieši svešumā un citas tautas Latvijā. Rīga: Valters un Rapa, 1930
 Latvijas statistikas atlass XX. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1938

Примечания

Ссылки 
 Биографические данные

Публицисты по алфавиту
Публицисты Латвии
Министры финансов Латвии
Выборы в Латвии
Депутаты Учредительного собрания (Латвия)
Депутаты первого Сейма Латвии
Депутаты второго Сейма Латвии
Депутаты третьего Сейма Латвии
Депутаты четвёртого Сейма Латвии
Премьер-министры Латвии
Экономисты Латвии
Латвийские социал-демократы
Националисты Латвии
Революционеры Латвии
Статистики по алфавиту
Статистики XX века
Статистики Латвии
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые политики
Казнённые в 1941 году